Niemcy:
 Peterstal – część niemieckiego miasta Heidelberg
 Bad Peterstal – dzielnica gminy Bad Peterstal-Griesbach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau